KDE Telepathy (ou KTP) est un framework destiné aux communications pour l'environnement de bureau libre KDE. Son but est d'intégrer tous les protocoles de communication : XMPP (Google Talk, Facebook), MSN, AIM, etc. Son développement est fondé sur Telepathy.

Un des buts de KDE Telepathy est de permettre l'intégration de fonctions de messagerie instantanée dans les applications de KDE, au-delà d'une simple application de messagerie instantanée comme Kopete.

Liens externes 
Page du projet
 Nouvelles concernant KDE Telepathy dans dot.kde.org

Références 

KDE
Environnement de développement intégré